Джу́ди Та́йлер (), настоящее имя — Джу́дит Мэй Хесс (; 9 октября 1932, Милуоки, Висконсин, США — 4 июля 1957, Рок-Ривер, Вайоминг, США) — американская актриса.

Биография 
Джудит Мэй Хесс родилась 9 октября 1932 года в Милуоки (штат Висконсин, США) в семье трубача и танцовщицы. С раннего возраста Джуди обучалась балету, музыке и актёрскому мастерству.

Джуди снялась в пяти фильмах и сериалах на протяжении 1947—1957 годов. В 1949 году Тайлер победила на конкурсе красоты «Miss Stardust».

Погибла в автокатастрофе, произошедшей 4 июля 1957 года в Рок-Ривер (штат Вайоминг, США). Вместе с 24-летней Джуди погиб её второй супруг — 19-летний актёр Грегори ЛаФайетт, за которого актриса вышла замуж за 3 с половиной месяца до смерти.

За 3 дня до смерти Джуди завершила съёмки в фильме «Тюремный рок». Элвис Пресли, её коллега по этому фильму, был настолько расстроен смертью актрисы, что отказался когда-либо смотреть фильм.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на кладбище Фернклифф